Gel eller GEL) kan avse:

 Gel – en typ av material som består av ett nätverk av ett fast material omgivet av ett flytande medium
 Gel (The Tribe) – en figur i The Tribe och spelas av Vicky Rodewyk
 GEL – valutakoden för den valuta som används i Georgien